Улица Ми́ра — одна из магистралей левобережья города Новосибирска. Расположена в Кировском районе. Идёт с запада на восток района.

Географическое расположение 
Улица Мира начинается у площади Сибиряков-Гвардейцев, в месте пересечения с улицей Сибиряков-Гвардейцев, затем она пересекает улицу Горбаня, а также ряд внутриквартальных улиц и проездов и идёт вплоть до крупной улицы Ватутина, после чего — до пересечения с Оловозаводской улицей, где и заканчивается.

История

Проектные работы

Массовая застройка 
В 1954 году завод «Тяжстанкогидропресс» начинает строить здесь первые 2 жилых квартала своего посёлка. Архитектор В. Майков, спроектировавший в начале 1950-х годов посёлок, сделал проект плотной периметриальной обстройки. Согласно проекту, внутри небольших прямоугольных кварталов размещены ясли и детские сады. А вдоль главной магистрали в угловые здания встраивались магазины. Основная часть возведённых здесь жилых домов — 3-этажные и 4-этажные (кирпичные и шлакобетонные блочные) дома.
Дома на Мира были построены в середине прошлого века в стиле позднего флорентийского Возрождения. Их украшали многочисленные арки, кованые калитки, фонтаны, французские балкончики, эркеры.

Дом культуры имени А. И. Ефремова
Архитекторы: В. А. Добролюбов и С. А. Платек; интерьер — художники А. А. Бертик и В. И. Чуванов. Построен к 1952 г.
Дом культуры им. А. И. Ефремова — характерный образец советского клубного здания, яркий пример архитектурного сооружения, выполненного в классицистических формах середины XX в. Клуб завода «Тяжстанкогидропресс» — первый объект подобного назначения, появившийся в г. Новосибирске после Великой Отечественной Войны. С 1954 г. заводской клуб именуется «Дом культуры им. А. И. Ефремова».
Весной 2007 года здание Дома творчества признали памятником культуры г. Новосибирска.
На капитальный ремонт и реконструкцию здания было затрачено 200 млн рублей.
В ходе ремонта был реставрирован фасад здания, фойе и большой зрительный зал; благоустроена территория; отремонтированы учебные кабинеты, 3 танцевальных зала, большой спортивный зал. Зрительный зал Дома творчества был оснащен современным световым, звуковым и сценическим оборудованием. В зрительный зал были установлены новые кресла, полностью отреставрирован уникальный потолок зала с расписными медальонами. Изготовлена и установлена новая люстра.

Современная Россия 
В 2012 году на улице Мира строители начали возводить новый детский сад.

В 2017 году сделан ремонт 7 домов на улицах Бурденко и Мира, к осени 2018 года на улице были отремонтированы дома № 29, № 47 и № 51.

Инфраструктура

Наземный общественный транспорт 
Таблица: маршруты общественного транспорта (данные на 18 декабря 2012 года):

Остановки 
Остановки, расположенные по улице Мира:
 А, Мт, Тр: «Площадь Сибиряков-Гвардейцев», «Мира», «Строительная» (ул. Мира), «Прокатная», «Рабочая», «Посуда Центр».

Культура 
В 1952 году, к 35-летию Октябрьской революции, в посёлке Тяжстанкогидропресса возводится Дворец культуры имени Ефремова (ныне ДДТ им. Ефремова). Проект выполнили архитекторы В. А. Добролюбов и Платек. Здание ДК выполнено в классическом архитектурном стиле. Имеет колонны, арки и лепнину.

Примечание 

Новосибирск
Мира